DTR steht für:
 Data Terminal Ready, siehe RS-232
 Der Tante Renate, Künstlername des deutschen Elektro-Musikers Norman Kolodziej
 Desktop-Replacement, siehe Desknote 
 Drechslera tritici-repentis, Blattdürre in Getreide, siehe Pyrenophora tritici-repentis
 Dynamic Text Replacement
 Danish Air Transport (ICAO-Code), dänische Fluggesellschaft
 Decatur Shores Airport (IATA-Code), Flugplatz von Decatur Island, San Juan Islands, Washington

DTR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Trzebnicki in der Woiwodschaft Niederschlesien

dtr steht für:
 Lotud (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache in Sabah, Malaysia

DTR